Hochscheidt steht für:

 Jan Hochscheidt (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Hochscheidt (Erkrath), einem Ortsteil von Erkrath, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Hochscheid (Begriffsklärung)